De 28ste editie van de Europacup I voor vrouwen werd gehouden van 1 juni tot en met 4 juni 2001 in's-Hertogenbosch.
De hockeydames van Hockeyclub 's-Hertogenbosch versloegen in de finale voor eigen publiek dan ook het Russische Moskva Pravda.

Uitslag poules

Uitslag poule A

Uitslag poule B

Poulewedstrijden

Vrijdag 1 juni 2001 
12.00 A Berliner - Moskva Pravda 1-5
14.00 A Kolos Borispol - Hightown 3-0
16.00 B Glasgow Western - Rhythm Grodno 2-1
18.00 B 's-Hertogenbosch - CD Terrassa 4-0

Zaterdag 2 juni 2001 
11.00 A Berliner - Hightown 2-2
13.00 A Kolos Borispol - Moskva Pravda 1-3
15.00 B Glasgow Western - CD Terrassa 2-3
17.00 B 's-Hertogenbosch - Rhythm Grodno 8-0

Zondag 3 juni 2001 
10.00 A Berliner - Kolos Borispol 1-2
12.00 A Hightown - Moskva Pravda 2-1
14.00 B 's-Hertogenbosch - Glasgow Western 11-1
16.00 B Rhythm Grodno - CD Terrassa 2-0

Finales

Maandag 4 juni 2001 
09.00 4A v 3B Berliner - Rhythm Grodno 2-1
09.30 3A v 4B Hightown - Western 4-1
11.30 2A v 2B Kolos Borispol - CD Terrassa 2-1
14.00 1A v 1B Moskva Pravda - 's-Hertogenbosch 0-6

Einduitslag 
1.  HC 's-Hertogenbosch 
2.  Moskva Pravda 
3.  Kolos Borispol 
4.  CD Terrassa 
5.  Hightown HC 
5.  Berliner HC 
7.  Rhythm Grodno 
7.  Glasgow Western LHC

Kampioen

1
Hockey in 2001
Hockey in Nederland
Hockey
Sportevenement in 's-Hertogenbosch